Ольборг — многозначный термин.

 Ольборг — город в Дании, в центре Северной Ютландии. 
 «Ольборг» — датская коммуна в составе области Северная Ютландия.
 «Ольборг» — датский футбольный клуб.

См. также 
 «Ольборг Пайрэтс» — датский хоккейный клуб.